Carl Zeller, Oostenrijks componist (1842-1898)
Migiel Zeller (1993), Nederlands voetballer
Philipp Christoph Zeller, Duits entomoloog (1808–1883)